Čolek je české rodové jméno, ve skutečnosti používané pro několik rodů obojživelníků z čeledi mlokovití, podčeledi Pleurodelinae:

Cynops 
Euproctus 
Lissotriton – např. čolek obecný (Lissotriton vulgaris)
Mesotriton 
Neurergus – někdy zařazován do rodu Triturus, pouze druh čolek horský (Mesotriton alpestris) 
Notophthalmus 
Triturus – např. čolek velký (Triturus cristatus)

Externí odkazy